Hubin peut signifier un :

Patronyme

Allen J. Hubin (1936-), historien de la littérature policière américaine, critique littéraire et anthologiste américain, auteur d'encyclopédie et de critique littéraire ;
Georges Hubin (1863-1947) fut un homme politique belge ;
Fernand Hubin (1919-1989) fut un homme politique belge ;
Christian Hubin (1941-) est un poète belge de langue française ;
Gaston Hubin (1886-1950) fut un footballeur belge ;
Jean-Pierre Hubin (1950-1985) fut un écrivain belge de langue française.

Toponyme
 Le District de Hubin (Chine).